Egerszeg, 1930 körül Marosszentkirályba beolvadt egykori község, Románia, Maros megye

 Alsóegerszeg, 1930-ban Hegyszentmártonnal egyesített egykori község, Baranya megye
 Felsőegerszeg, Baranya megye
 Ivánegerszeg, 1937-ben Keményegerszeggel Vasegerszeg néven egyesített egykori község, Vas megye
 Keményegerszeg, 1937-ben Ivánegerszeggel Vasegerszeg néven egyesített egykori község, Vas megye
 Nyitraegerszeg, Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás
 Vasegerszeg, Vas megye
 Zalaegerszeg, Zala megye